Desa Sidakaton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sidakaton (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 108,84), Jawa Tengah, 
 Desa Sidakaton (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 109,08), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar